Apolon ima več pomenov:
 Apolon - bog v grški mitologiji
 Apolon (metulj) - dnevni metulj
 1862 Apolon - asteroid
 Apolonci - skupina asteroidov